B-Real (наст. имя — Луис Марио Фрис, ) — американский рэпер, известен по участию в группе Cypress Hill.

Биография 
Родился 2 июня 1970 года в семье мексиканца и кубинки.

В 80-е годы занимался брейкдансом. В 13-летнем возрасте впервые попробовал марихуану, а в 16 стал отцом.

Со своим другом по коллективу Sen Dog’ом (Шенон Рейес), он познакомился в школе. Луис не всегда хотел стать рэпером. Изначально он увлекался журналистикой (до исключения из школы Bell High), практиковал писать статьи, и пробовал себя в поэзии. Но это продолжалось не долго, Луис бросил школу и прекратил общение со своим отцом. С матерью и сестрой переехал в Bell Area. После чего Луис вступил в преступную группировку Family Swan Bloods, где начинает карьеру торговца наркотиками.

Позже B-Real знакомится с DJ Muggs (Лоуренс Маггерад (Lawrence Muggerud). В 1988 году попал в больницу с пулевым ранением в грудь, задето лёгкое.

Эту ситуацию он описывает в своей песне «Lick A Shot». Своим спасением он обязан Sen Dog’у и DJ Muggs’у.

B-Real, Sen Dog, DJ Muggs познакомились с Эриком Корреа (Eric’ом «Bobo» Correa) в 90-е годы. Членом группы он стал в 94-м. В 1996 году был членом группы The Psycho Realm, но позже покинул группу из-за своей приверженности Cypress Hill.

Осенью 2016 года объединился с бывшими участниками Rage Against the Machine Томом Морелло, Тимом Коммерфордом и Брэдом Уилком, а также с Чаком Ди из Public Enemy образовав супергруппу Prophets of Rage.

Дискография

Соло 
 2009: Smoke N Mirrors
 2014: Dr. Greenthumb LP

Cypress Hill 
 1991: Cypress Hill
 1993: Black Sunday
 1995: Cypress Hill III: Temples of Boom
 1996: Unreleased and Revamped
 1998: Cypress Hill IV
 2000: Skull & Bones
 2001: Stoned Raiders
 2004: Till Death Do Us Part
 2010: Rise Up
 2012: Cypress X Rusko
 2018: Elephants on Acid

Микстейпы 
 2005: The Gunslinger
 2006: The Gunslinger Part II: Fist Full of Dollars
 2007: The Gunslinger Part III: For a Few Dollars More
 2010: The Harvest Vol. 1: The Mixtape
 2013: Serial Killers (with Xzibit & Demrick) — Serial Killers, Vol. 1
 2014: The Medication
 2014: Prohibition (ft. Berner)
 2015: Prohibition pt.2 (ft. Berner)
 2015: The prescription
 2016: Prohibition pt.3 (ft. Berner)

Появления в качестве гостя

Ссылки 

 Официальный сайт группы Cypress Hill

Рэперы США
Чикано-рэп
Рэперы, известные под псевдонимами
Рэперы из Калифорнии
Музыканты рэп-рока
Bloods